N63 bzw. N 63 steht für:
 Nysa N63, polnischer Kleinbus von ZSD Nysa
 BMW N63, deutscher Motor
 HMS Tigris (N63), britisches U-Boot
 Route nationale 63, französische Nationalstraße